Jean Cau (roeier)
 Jean Cau (schrijver)